Григорий Михайлович Агафонов:
 Агафонов, Григорий Михайлович (1819—1869) — русский художник, мозаичист, живописец.
 Агафонов, Григорий Михайлович (1912—2001) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1952).